Michael "Mike" Grant, kanadski hokejist, * ?. januar 1874, Montreal, Quebec, Kanada, † 19. avgust 1955. 

Igral je na položaju branilca za moštvi Montreal Victorias in Montreal Shamrocks. Leta 1950 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Kariera
Grant je bil verjetno prvi branilec, ki je uporabljal svojo hrabrost v napadu, da je pomagal moštvu. Bil je sin kovača iz Montreala in pri 11 letih osvojil tri naslove prvaka v hitrostnem drsanju. Pri hokeju na ledu je spretno izrabljal svojo hitrost, postal je znan kot eden prvih hokejskih branilcev, ki so rušili svoje nasprotnike. Kot član in kapetan moštva Montreal Victorias je osvojil pet Stanleyjevih pokalov. Prav tako je pomagal razširiti hokej na ledu po Združenih državah Amerike, ko je organiziral ekshibicijske tekme južno od kanadske meje. Leta 1950 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Mike Grant je tudi najmlajši kapetan vseh časov, ki je osvojil Stanleyjev pokal. Njegov rekord (21 let in 2 meseca) je skoraj posekal Sidney Crosby leta 2009, a je bil Crosby 8 mesecev prestar.

Pregled kariere

|-
| Montreal Maples
| MCJHL
| 93/94
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| AHAC
| 93/94
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| AHAC
| 94/95
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| AHAC
| 95/96
|
| 8
| 3
| 0
| 3
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| Stanleyjev pokal
| 95/96
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| AHAC
| 96/97
|
| 8
| 3
| 0
| 3
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| Stanleyjev pokal
| 96/97
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| AHAC
| 97/98
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| CAHL
| 98/99
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| Stanleyjev pokal
| 98/99
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| CAHL
| 99/00
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Shamrocks
| CAHL
| 00/01
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| Stanleyjev pokal
| 00/01
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 
|-
| Montreal Victorias
| CAHL
| 01/02
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 
|}

Viri

Zunanje povezave
 
 

Kanadski hokejski branilci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Montreal Maples
Hokejisti Montreal Victorias
Hokejisti Montreal Shamrocks